George Canning (1770–1827) angol tory politikus, az Egyesült Királyság miniszterelnöke 1827-ben
 George Canning (1889–1955) olimpiai bajnok brit kötélhúzó